Tugou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tugou (socken i Kina, Jiangsu), 
 Tugou (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar